Rhytidosteidae es una familia extinta de temnospóndilos que vivieron en los períodos Pérmico y Triásico.

Filogenia
A continuación se presenta un cladograma basado en el análisis filogenético de Dias-da-Silva y Marsicano (2011):

Referencias

Yates, AM (2000), A new tiny rhytidosteid (Temnospondyli: Stereospondyi) from the Early Triassic of Australia and the possibility of hidden temnospondyl diversity.  J. Vert Paleontol. 20:484-489.

Enlaces externos
Rhytidosteidae en Palaeos.

Temnospondyli